Сирене има више значења:
 Сирене – митска бића (жене-птице)
 Морске виле – митска бића (жене-рибе)
 Сирене (цртана серија) – јапанска анимирана серија
 Сирене (серија) – аустралијска играна серија